El término Mahoma puede hacer referencia:

 a Abu l-Qasim Muhammad ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi, profeta y fundador del islam;
 a La Mahoma, representación del profeta Mahoma utilizada en algunos festivales de Moros y Cristianos;
 a Muhammad, nombre de pila de origen árabe.